A magyar nagydíj a GP2-es versenyszéria elindulása óta a bajnokság versenynaptárában található. Minden futamot a Budapest melletti Mogyoród község külterületén található Hungaroringen rendezték. A kategória legsikeresebb pilótája a pályán a brazil Nelson Angelo Piquet két győzelmével.

Időmérőedzés nyertesek

Nyertesek

Pontok

Pilóták

Debütáló pilóták 

Magyar
Magyar autóversenyzés